

Geografia

Nateby (Cumbria)
Nateby (Lancashire)